Trofeo Laigueglia 2020 – 57. edycja wyścigu kolarskiego Trofeo Laigueglia, która odbyła się 16 lutego 2020 na trasie o długości 203 km wokół miejscowości Laigueglia. Wyścig był częścią UCI ProSeries 2020.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo we Włoszech
UCI ProSeries 2020
2020 we Włoszech